

Geografia 

 Melite – antica demo dell'Attica in Grecia
 Melite – antica città in Malta, fiorente tra il I secolo a.C. e il IV-inizio V secolo d.C.

Mitologia greca 

 Melite – ninfa naiade che giacque con Eracle e divenne madre di Illo
 Melite – ninfa naiade figlia del fiume Erasino e sorella di Bize. Divenne una seguace di Britomarti
 Melite – ninfa oceanina seguace di Demetra quando Persefone fu rapita da Ade
 Melite – una delle Nereidi
 Melite – figlia di Apollo o di Mirmece, fu l'eponimo della città di Melite
 Melite – figlia di Busiride e madre di Metus avuto da Poseidone
 Melite o Meta – figlia di Hoples e prima moglie di Egeo
 Melite – una delle vittime sacrificali del Minotauro